Ротта
 Ротта (музыкальный инструмент)

 Географические объекты
 Ротта — коммуна в Германии.

 Фамилия
 Ротта, Анджело (1872—1965) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Ротта, Антонио (1828—1903) — итальянский художник.